Кляриновское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Руднянского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Кляриново.

Образовано Законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов к 1 января 2019 года в Понизовское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 243 км²
 Расположение: центральная часть Руднянского района
 Граничит:
 на востоке — с  Демидовским районом
 на юго-востоке — с  Переволочским сельским поселением
 на юго-западе — с  Кругловским сельским поселением
 на западе — с  Белоруссией
 на севере — с  Понизовским сельским поселением
 Крупные реки: Рутавечь.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 29 населённых пунктов:
 Деревня Кляриново — административный центр
 Аниськи, деревня
 Баботки, деревня
 Бор, деревня
 Боярщина, деревня
 Братышки, деревня
 Брусы, деревня
 Волки, деревня
 Гари, деревня
 Дуброво, деревня
 Кадомы, деревня
 Корбаны, деревня
 Нивки, деревня
 Николинки, деревня
 Новоселки, деревня
 Распопы, деревня
 Свариха, деревня
 Сельцо, деревня
 Семенцево, деревня
 Соменки, деревня
 Стрелицы, деревня
 Сурмилицы, деревня
 Теляпни, деревня
 Фащево, деревня
 Холмы, деревня
 Хохлы, деревня
 Шапки, деревня
 Шатилово, деревня
 Шмыри, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Руднянского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году